Шетті (, ) — прізвище індійського походження. Відомі носії:
 Анушка Шетті — індійська акторка і модель
 Ільєс Шетті — алжирський футболіст
 Шилпа Шетті — індійська кіноакторка